Ruyangosaurus  giganteus es la única especie conocida del género extinto  Ruyangosaurus  (gr. “lagarto de Ruyang”) de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, entre 95 millones de años, desde el Cenomaniense, en lo que es hoy Asia.

Descripción
Junto con Huanghetitan y Daxiatitan, Ruyangosaurus se encuentra entre los dinosaurios más grandes descubiertos en el Cretácico de Asia. En 2016, Gregory S. Paul dio una longitud de 30 metros y un peso de más de 50 toneladas, lo que lo convierte en un "mega-saurópodo". Ruyangosaurus probablemente medía unos 35 metros de largo, como lo demuestran su fémur de 207 centímetros de largo y su tibia derecha de 127 centímetros de largo. Ruyangosaurus giganteus posee un centro de las vértebras dorsales comparables con la de Argentinosaurus. Aunque otro gran saurópodo fue encontrado cerca, Huanghetitan ruyangensis la estructura de la vértebras dorsales es significativamente diferente. Las vértebras dorsales de R. giganteus son mucho más grande que las de H. ruyangensis, indicando que el nuevo género era mucho más largo. R. giganteus representa un nuevo dinosaurio gigante, capaz de compararse con Argentinosaurus, con el cual podría compartir la familia Lognkosauria y por mucho es el saurópodo más grande de China, con alrededor de 30 metros de largo. En 2020, Molina-Pérez y Larramendi dieron una estimación más baja de 24,8 metros y 34 toneladas.

Descubrimiento e investigación
Recuperado de la Formación Mangchuan, en el Condado de Ruyang, Provincia de Henan, China. La especie tipo es R. giganteus, descrita en 2009 por un grupo de científicos de la Academia de Ciencias China y del Museo Geológico de Henan. Caracterizado por la forma de las láminas de sus vértebras y su robusta tibia de 127 centímetros de largo.  El descubrimiento de Ruyangosaurus es una muestra de la gran diversidad de sarópodos en los comienzos del Cretácico Superior en China.

Clasificación
Los descriptores de Ruyangosaurus lo asignaron a Andesauridae. Sin embargo, Andesauridae no es monofilético y, como tal, ya no se usa. El conjunto de datos filogenéticos más completo que incluye Ruyangosaurus encuentra que se encuentra en una politomía con Andesaurus y otros titanosaurios basales y somfospondilos casi titanosáuridos. Esto respalda la afirmación de la descripción original de la proximidad filogenética con Andesaurus, aunque no la asignación taxonómica precisa. Sin embargo, no todos los análisis filogenéticos han apoyado su posición como somfospondilo. Un conjunto de datos filogenéticos más pequeño encontró que Ruyangosaurus es un macronario no titanosauriforme basado en material adicional de la localidad tipo.

Filogenia
Posición como somfospondilo.

Posición como no titanosauriforme.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia